Assedio di Pensacola (1707) – episodio della guerra di successione spagnola svoltosi tra l'agosto e il novembre 1707.
 Assedio di Pensacola (1719) – episodio della guerra della Quadruplice Alleanza svoltosi nel maggio 1719.
 Assedio di Pensacola (1781) – episodio della guerra anglo-spagnola svoltosi tra il marzo e il maggio 1781.